Revolution er en dansk børnefilm fra 1969 instrueret af Christian Braad Thomsen efter eget manuskript.

Medvirkende 

 Lisbeth Kolind
 Louis Miehe-Renard
 Ulf Pilgaard
 Bobby Seale
 Kasper Winding

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Filmskolefilm fra Danmark
Danske film fra 1969